Oksford (ang. Oxford) – miasto w południowej Anglii, siedziba Uniwersytetu Oksfordzkiego, którego wydawnictwo Oxford University Press wydaje słowniki Oxford English Dictionary
 City of Oxford – dystrykt hrabstwa Oxfordshire (Anglia)
 Oksford – stacja kolejowa w mieście Oksford w Anglii
 Oxford Street – ulice w Londynie i Sydney
 Oxford Circus – obszar w Londynie
 Oxford Circus – stacja metra
 Uniwersytet Oksfordzki – prestiżowa uczelnia
 Morris Oxford – samochód osobowy produkowany w latach 1913-1971

Miejscowości w USA:
 Oxford – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Calhoun
 Oxford – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Oxford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Oxford – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Newton
 Oxford – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Franklin
 Oxford – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Oxford – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Oxford – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Oxford – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Oxford – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Oxford – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Talbot
 Oxford – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Oxford – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Oxford – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Oxford – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Lafayette
 Oxford – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Oxford – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Oxford – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Oxford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Oxford – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Granville
 Oxford – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Oxford – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Oxford – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
 Oxford – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Oxford (ang. Oxford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Oxford (ang. Oxford Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Oxford (ang. Oxford Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Oxford (ang. Oxford Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Oxford (ang. Oxford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Granville
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Oxford (ang. Oxford Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
 Oxford (ang. Oxford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Oxford (ang. Oxford County) – w stanie Maine

Miejscowości w Kanadzie:
 Oxford – miejscowość w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja

Hrabstwa w Kanadzie:
 hrabstwo Oxford (ang. Oxford County) – w prowincji Ontario

Geologia:
 Oksford – w stratygrafii piętro górnej jury